Fodor ist der Familienname folgender Personen:

 Aranka Fodor (1885–1931), ungarische Opernsängerin (Alt/Mezzosopran)
 Ben G. Fodor (* 1953), ungarischer Künstler
 Carel Anton Fodor (1768–1846), niederländischer Komponist und Dirigent
 Csanád Fodor (* 1990), rumänischer Eishockeyspieler
 Etel Fodor-Mittag (1905–2005), ungarische Fotografin und Gebrauchsgrafikerin
 Eugene Fodor (Autor) (1905–1991), ungarisch-amerikanischer Schriftsteller und Herausgeber 
 Eugene Fodor (1950–2011), US-amerikanischer Violinist
 Gábor Fodor (* 1962), ungarischer Politiker
 István Fodor (1920–2012), ungarischer Linguist und Afrikanist
 Janet Dean Fodor (* 1942), US-amerikanische Psycholinguistin
 János Fodor (1906–1973), ungarischer Opernsänger (Bassbariton)
 Jerry Fodor (1935–2017), US-amerikanischer Philosoph und Kognitionswissenschaftler
 Joséphine Fodor († 1870), französische Opernsängerin (Sopran)
 Josephus Andreas Fodor (1752–1828), niederländischer Komponist
 Ladislas Fodor (1898–1978), ungarischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 Marcel Fodor (1890–1977), ungarisch-amerikanischer Journalist
 Rajmund Fodor (* 1976), ungarischer Wasserballspieler
 Stephen P. A. Fodor (* 1953), US-amerikanischer Genetiker und Unternehmer